Cepaea är ett släkte av snäckor som beskrevs av Held 1838. Cepaea ingår i familjen storsnäckor.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Storsnäckor
Cepaea